Прва лига Финске је највише фудбалско такмичење у Финској у којој се такмичи 12 клубова. Лига је настала 1990. године, и њом управља Фудбалски савез Финске. Највише освојених титула има Хелсинки (29), док је тренутни првак КуПС из Куопиоа.

Састав лиге у сезони 2020. 
 Хака
 Хонка
 Интер Турку
 Лахти
 ХИФК
 ХЈК Хелсинки
 ИФК Маријехамн
 Илвес
 КуПС
 РоПС
 СЈК
 ТПС

Учинак по сезонама

Успешност клубова

УЕФА ранг листа 
Стање на дан 4. август 2020.
 41.  Молдавска Национална дивизија
 42.  Премијер лига Ирске
 43.  Прва лига Финске
 44.  Прва лига Грузије у фудбалу
 45.  Премијер лига Малте
 Цела листа

Види још 
 Куп Финске

Спољашње везе 
 Званичан сајт

Ф
Фудбал у Финској